Pojem „řidičák“ je nejednoznačný a může mít více významů:
 Řidičský průkaz
 Řídicí vůz

